Săliște oder Săliștea ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Săliște (Sibiu), Stadt im Kreis Sibiu 

 Săliște (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Săliște (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Săliște (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Săliște (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Săliște (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Săliște de Beiuș, Dorf im Kreis Bihor
 Săliște de Pomezeu, Dorf im Kreis Bihor
 Săliște de Vașcău, Dorf im Kreis Bihor
 Săliștea (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Săliștea (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Săliștea (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Săliștea-Deal, Dorf im Kreis Alba
 Săliștea de Sus, Stadt im Kreis Maramureș
 Săliștea Nouă, Dorf im Kreis Cluj
 Săliștea Veche, Dorf im Kreis Cluj

Siehe auch:
 Seliște
 Seliștea